«Но́чи Каби́рии» () — драма Федерико Феллини о римской проститутке Кабирии, роль которой сыграла жена режиссёра Джульетта Мазина. Две награды Каннского кинофестиваля 1957 года, включая приз исполнительнице главной роли. Премия «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм года». Премия лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне 1957 года. Фильм находится в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb». Выпуск в прокат в СССР — июнь 1960 г.

Сюжет 

В первых сценах фильма главная героиня проститутка Кабирия и её любовник Джорджио игриво гоняются друг за другом по полю и доходят до берега реки. Беспечная Кабирия доходит до кромки воды. Джоджио сталкивает её в воду, а после крадёт кошелёк с деньгами. Героиню спасают прохожие. Татьяна Бачелис писала, что первый эпизод фильма обозначал «мгновенную прелюдию счастья», в которой Кабирия легко и радостно бежала по широкому полю к реке на фоне белоснежных новых зданий, за которым сразу следовал характерный «феллиниевский удар». Когда Кабирию спасают прохожие, она испытывает на миг удивление, но после сразу разражается гневом, топает ногами и кричит на вытащивших её из реки незнакомцев. «Она, злая и негодующая — зачем спасли? — торопливо ковыляет своей нелепой и вульгарной, раскоряченной походкой, в одной туфле, прихрамывая, по тому самому полю, которое только что было полем стремительного и радостного бега. Теперь на этом поле мы замечаем лишь пыль», — отмечала Бачелис.

Кабирия возвращается домой, где ничего не хочет объяснять своей единственной подруге, добродушной Ванде, хотя та догадывается, что с Кабирией что-то случилось. Главная героиня врывается к себе домой, бросает гневный взгляд на портрет Джоджио и собирает все его вещи, которые сжигает у порога собственного дома. Наутро Кабирия появляется на ступеньках своего дома уже умиротворённой.

Далее главная героиня отправляется на панель, где ругается с конкурентками и танцует мамбо на площади среди сутенёров, проституток и зевак. Однажды ночью она стоит возле престижного ночного клуба и становится свидетельницей ссоры между известной кинозвездой Альберто Лаццари и его девушкой Джесси. Раздражённый Лаццари приглашает Кабирию поехать с ним и привозит её в другой ночной клуб, где они танцуют мамбо, после чего отправляются на виллу кинозвезды, поражающую главную героиню своей роскошью. Лаццари и Кабирия беседуют в его спальне, но в этот момент появляется Джесси. Кабирии приходиться прятаться в ванной комнате, наблюдая через замочную скважину как примиряются любовники.

На следующий день по улице, где проводят время Кабирия и её друзья, проходит церковная процессия. Пока остальные насмехаются на церковью, Кабирия заинтересовывается процессией, но как только она собирается присоединиться, подъезжает её клиент на грузовике и предлагает довезти её до дома. Позже той же ночью, отправляясь домой, Кабирия встречает мужчину, раздающего еду беднякам, живущим в пещерах недалеко от её дома. Она раньше никогда не встречала его, и его милосердие одновременно впечатляет и смущает её.

На следующий день Кабирия и её друзья посещают церковную мессу, где главная героиня просит у Девы Марии лучшей жизни. После мессы Кабирия выражает грусть по поводу того, что её друзья похоже так и не смогут ничего изменить в своей жизни.

Позже главная героиня попадает на шоу иллюзий, где фокусник вытаскивает её на сцену и гипнотизирует. Под гипнозом она рассказывает на сцене о своих желаниях выйти замуж и жить счастливой семейной жизнью, пока публика смеётся над ней. Очнувшись, Кабирия раздражается, что ей воспользовались для развлечения публики и уходит. На выходе из театра её ждёт мужчина по имени Оскар, который был в зале. Он говорит, что разделяет её взгляды, что смеяться над ней было неправильно и считает, что сама судьба свела их вместе. Они идут выпить и поначалу Кабирия относится к Оскару настороженно, но после нескольких встреч влюбляется в него. Оскар предлагает ей выйти за него замуж.

Кабирия в восторге продаёт свой дом и уезжает с Оскаром. В кафе она показывает ему крупную сумму вырученную за дом, называя её свои приданым, но тот советует оставить деньги в сумочке. Оскар предлагает Кабирии прогуляться по лесу, они доходят до утёса над озером. В это время Оскар начинает идти позади Кабирии и заметно нервничает. Главная героиня понимает, что он, как и её предыдущий любовник, хочет столкнуть её с обрыва и украсть деньги. Она бросает ему свою сумочку и рыдая умоляет его убить её. Оскар пугается и, схватив сумочку, убегает.

Позже главная героиня поднимается и выбирается из леса. В последних кадрах фильма она идёт по дороге обратно в город и встречает группу молодых людей, катающихся на скутерах, танцующих  и играющих музыку. Они радостно устраивают импровизированный парад вокруг неё. Кабирия начинает улыбаться, а по её лицу скатывается единственная слеза.

Финальная сцена 

В финале фильма Кабирия улыбается сквозь слёзы, обретая утешение в оптимизме окружившей ее компании (по мнению обозревателя парижской газеты «Le Monde», эти молодые люди напоминают персонажей картин Ватто) . Указанный эпизод принадлежат к лучшим в кинематографе Феллини; он привлек к себе большое внимание кинокритиков и простых зрителей. Вот что пишет об этой сцене известный французский киновед Андре Базен:
«...Кадр, не только достойный Чаплина, но равный его самым прекрасным находкам, это финал „Ночей Кабирии“, когда Джульетта Мазина поворачивается к камере и взгляд  Мазины встречается с нашим... Величайшая тонкость этой режиссёрской находки, заставляющая меня говорить о гениальности, заключается в том, что взгляд Кабирии, многократно пересекая линию объектива камеры, ни разу прямо в объектив не устремляется. Зал воспламеняется от этой чудесной неопределённости.»

Создание фильма 

Фильм режиссёра «Дорога» (1954) получил триумфальный международный успех. В Нью-Йорке он шёл в прокате более трёх лет, собрав более полутора миллионов долларов кассовых сборов. И сам фильм, и его режиссёр, и исполнительница главной роли Джульетта Мазина получили множество премий, в том числе международную премию «Оскар». Снимая «Дорогу» Феллини собрал большой материал о жизни бродяг и мошенников. Дополненный воспоминаниями режиссёра о встречах с подобными людьми в молодости, он лёг в основу сценария «Мошенников» (1955). Фильм оказался провальным.

Тем не менее, уже в следующем году, после долгой подготовительной работы с писателем Пьером Паоло Пазолини, Феллини начал съёмки новой картины «Ночи Кабирии» с Джульеттой Мазиной в главной роли. Создание киноленты натолкнулось на большие трудности, так как никто из продюсеров не хотел её финансировать. Один из них, Гоффредо Ломбардо, говорил режиссёру: «Это опасный фильм… одну картину ты поставил про бездельников, другую — про грязных бродяг, третью — про мошенников. Затем ты хотел снять фильм про сумасшедших. Теперь фильм о проститутках!». В то время в Италии никто не стал бы финансировать фильм, где главная героиня была проституткой. Феллини с трудом удалось добиться финансирования у продюсера Дино де Лаурентиса, но лишь при условии, что будут вырезаны некоторые сцены. Феллини писал некоторых персонажей с настоящих проституток, которые встречались ему во время съёмок «Мошенников». Для большей достоверности режиссёр попросил совета у Пазолини, известного своим знакомством с римским «дном». Пазолини помог написать диалоги для фильма.

Название «Cabiria» происходит от одноимённого итальянского фильма Джованни Пастроне 1914 года, а сам персонаж заимствован из короткой сцены в «Белом шейхе», одном из предыдущих фильмов Феллини. Дебют Мазины в роли Кабирии в «Белом шейхе» вдохновил Феллини на съёмки «Ночей Кабирии». 

Съёмки фильма проводились в Риме и его окрестностях (Храм Богородицы Божественной Любви, Чинечитта, Кастель-Гандольфо, Ачилия).

Цензура 
В Италии фильм для проката был урезан примерно на семь минут по требованию представителей католической Церкви. Речь идет об эпизоде вокруг «человека с мешком», чудака-филантропа, по ночам раздававшего на окраинах Рима лекарства и еду обездоленным. Кардинал Сири после просмотра фильма заявил: «Творить добро — это прерогатива Церкви и ее служителей». Вплоть до 1998 года фильм демонстрировался на экранах в укороченном варианте.

Критика 

Французский критик кино Жорж Садуль в статье для «Il Contemporaneo» (1957) сравнивал «Ночи Кабирии» с советским фильмом «Дон Кихот» режиссёра Григория Козинцева, отмечая, что между ними существовала «глубокая кровная связь», и обе картины помогли ему понять выражение «христианско-прогрессивный». По мнению критика, Кабирия представляла собой современную версию Дон Кихота, с её идеалистическим доверием к окружающим. В целом сдержанно относившийся к творчеству Феллини, Садуль писал, что «Ночи Кабирии» произвёл на него положительное впечатление. Картина понравилась ему «не за её эстетические достоинства и художественное мастерство, а за её человечность, за глубокую и искреннюю гуманность», а последние кадры фильма, по его мнению, «достигают гениальности».

Итальянский писатель и журналист Альберто Моравиа в статье для «Espresso» (1957) писал, что в литературном плане Кабирия являлась «внучкой или правнучкой» Сони Достоевского и Фантины Виктора Гюго и в этом плане не говорила ничего нового. Сюжет фильма, по его мнению, представлял «скорее не повествование как таковое, а ряд не связанных между собой анекдотических случаев», направленных на раскрытие характера главного персонажа. Поскольку картина — история раскрытия данного персонажа, весь фильм держится на образе, созданном Джульеттой Мазиной, которая «заслуживает восхищения, она часто живёт на экране сама по себе, более гармоничная и правдоподобная, чем повествование в целом».

Итальянский режиссёр Пьер Паоло Пазолини в «Заметках о „Ночах“» (1957) писал, что реализм Феллини представлял собой таинственный мир, или «ужасающе враждебный или невероятно сладостный», а человек — в той же степени загадочное существо, живущее «отдавшись на милость этому ужасу и этой сладости». Таковы были и Джельсомина и Кабирия, но в образе последней Феллини удалось достичь большей поэтичности.

Морандо Морандини в журнале «Ночь» от 10 октября 1957 года отмечает, что фильм может казаться фрагментированной последовательностью эпизодов жизни Кабирии, но на самом деле они связаны твёрдой повествовательной структурой, центр которой находится в главном персонаже. Фильм похож на симфонию, в которой разные времена, эпизоды связаны друг с другом, отделены, но дополняют друг друга, по аналогии или, наоборот, в различии в душе главной героини, которая гармонизирует их в драме своей судьбы.

Киновед Татьяна Бачелис писала, что по сравнению со сложной метафорической «Дорогой», «Ночи Кабирии» выглядят фильмом более ясным и наивным, но «эта доверчивость, детская и естественная, как дыхание, вера героини в жизнь, её готовность к счастью становятся неожиданно острым оружием». Финал картины, по мнению автора, доказывал, что Феллини не поддался пессимизму, охватившему почти всё западноевропейское искусство в середине 1950-х годов, и содержал возражение всем негативистским концепциям, которые преобладали в произведениях экзистенциалистов, в театре абсурда, творчестве английских «рассерженных молодых людей», в безнадёжных фильмах французских мастеров «новой волны».

Фильм вошёл в сотню лучших произведений итальянского кинематографа.

В ролях 
 Джульетта Мазина — Кабирия (Мария Чекарелли)
 Франсуа Перье — Оскар Д’Онофрио
 Франка Марци — Ванда
 Амедео Наццари — Альберто Ладзари
 Альдо Сильвани — гипнотизёр
 Дориан Грей — Джесси

Награды и номинации

Награды 
 1958 — Премия «Оскар»
 Лучший иностранный фильм
 1957 — Каннский кинофестиваль
 Лучшая актриса — Джульетта Мазина
 Специальное упоминание — Федерико Феллини
 1957 — Премия «David di Donatello»
 Лучший режиссёр — Федерико Феллини
 Лучший продюсер — Дино Де Лаурентис
 1957 — Кинофестиваль в Сан-Себастьяне
 Лучшая актриса — Джульетта Мазина

Номинации 
 1959 — Премия BAFTA
 Лучший фильм
 Лучшая зарубежная актриса — Джульетта Мазина
 1957 — Каннский кинофестиваль
 Золотая пальмовая ветвь — Федерико Феллини

См. также 
 «Милая Чарити»

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Проституция в фильмах
Чёрно-белые фильмы Италии
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Италии 1957 года
Фильмы Франции 1957 года
Фильмы о Риме
Фильмы, спродюсированные Дино Де Лаурентисом